Saint-Eugène ist der Name mehrerer Gemeinden:
in Frankreich:
 Saint-Eugène (Aisne), Département Aisne
 Saint-Eugène (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Saint-Eugène (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire

in Québec, Kanada:
 Saint-Eugène (Québec)
 Saint-Eugène-d’Argentenay
 Saint-Eugène-de-Guigues
 Saint-Eugène-de-Ladrière

in Algerien
 von 1870 bis 1962 Name der Gemeinde Bologhine im Wilaya Algier